Джон Гудман, Джон Стівен Гудмен (англ. John Stephen Goodman; 20 червня 1952(19520620)) — американський актор та продюсер, лауреат премій «Золотий глобус» (1993) і «Еммі».
 Бенні Гудман, Бе́нні Ґу́дмен, (Benny Goodman, повне ім'я Бенджамін Девід Ґудмен, Benjamin David Goodman; *30 травня 1909 — †13 червня 1986) — американський джазмен.